Nicolea Botea se poate referi la:

 Nicolae Botea (matematician) - matematician român, specialist în analiză matematică, din prima parte a secolului XX;
 Nicolae Botea (general) - general de cavalerie din Armata României din Primul Război Mondial, comandant al Diviziei 1 Cavalerie, în anul 1916